La Famille Tot, film basé sur un roman d’István Örkény ;
La Famille Tot, pièce de théâtre basée sur le même roman.